Doux kan syfta på:
 Doux, Ardennes
 Doux, Deux-Sèvres